Cat Decià, procurador de Britània quan va esclatar la revolta contra els romans dirigida per Budicca (s. I dC)
 Gai Appuleu Decià (tribú de la plebs), tribú de la plebs el 90 aC 
 Gai Appuleu Decià (negociador), negociant a Pèrgam i Apol·lonis (s. I aC)
 Gai Plauti Decià, cònsol el 329 aC